Di seguito una lista di asteroidi dal numero 326001 al 327000 con data di scoperta e scopritore.

326001-326100 

|-
|326001 - |||| 24 aprile 2003|| LONEOS
|-
|326002 - |||| 9 ottobre 2005|| Spacewatch
|-
|326003 - |||| 17 aprile 2001|| Spacewatch
|-
|326004 - |||| 15 marzo 2007|| Mount Lemmon Survey
|-
|326005 - |||| 27 gennaio 2007|| Mount Lemmon Survey
|-
|326006 - |||| 16 novembre 2001|| Spacewatch
|-
|326007 - |||| 16 aprile 2005|| Spacewatch
|-
|326008 - |||| 22 dicembre 2006|| Spacewatch
|-
|326009 - |||| 17 dicembre 2003|| Spacewatch
|-
|326010 - |||| 14 settembre 2006|| CSS
|-
|326011 - |||| 27 dicembre 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326012 - |||| 5 ottobre 2002|| LINEAR
|-
|326013 - |||| 20 settembre 2003|| CINEOS
|-
|326014 - |||| 6 novembre 2005|| Mount Lemmon Survey
|-
|326015 - |||| 14 dicembre 2004|| Spacewatch
|-
|326016 - |||| 6 ottobre 2005|| Mount Lemmon Survey
|-
|326017 - |||| 1 novembre 1997|| Spacewatch
|-
|326018 - |||| 18 dicembre 2001|| Spacewatch
|-
|326019 - |||| 14 settembre 2005|| Spacewatch
|-
|326020 - |||| 28 ottobre 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326021 - |||| 15 ottobre 2004|| Mount Lemmon Survey
|-
|326022 - |||| 20 marzo 2007|| CSS
|-
|326023 - |||| 13 marzo 2002|| Spacewatch
|-
|326024 - |||| 28 settembre 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326025 - |||| 29 settembre 2005|| Mount Lemmon Survey
|-
|326026 - |||| 27 febbraio 2008|| Mount Lemmon Survey
|-
|326027 - |||| 26 settembre 2006|| Spacewatch
|-
|326028 - |||| 24 dicembre 2005|| Spacewatch
|-
|326029 - |||| 28 ottobre 2006|| Spacewatch
|-
|326030 - |||| 12 novembre 1999|| LINEAR
|-
|326031 - |||| 31 ottobre 2005|| Spacewatch
|-
|326032 - |||| 13 dicembre 2006|| Spacewatch
|-
|326033 - |||| 2 gennaio 2001|| Spacewatch
|-
|326034 - |||| 5 novembre 2005|| CSS
|-
|326035 - |||| 30 ottobre 2005|| Spacewatch
|-
|326036 - |||| 17 settembre 2009|| Mount Lemmon Survey
|-
|326037 - |||| 21 febbraio 2007|| CSS
|-
|326038 - |||| 29 aprile 2000|| Spacewatch
|-
|326039 - |||| 20 luglio 2009|| Siding Spring Survey
|-
|326040 - |||| 4 dicembre 2005|| Spacewatch
|-
|326041 - |||| 29 ottobre 1999|| Spacewatch
|-
|326042 - |||| 23 febbraio 2007|| Spacewatch
|-
|326043 - |||| 14 dicembre 2006|| NEAT
|-
|326044 - |||| 26 dicembre 2005|| Spacewatch
|-
|326045 - |||| 23 settembre 2005|| Spacewatch
|-
|326046 - |||| 14 dicembre 2004|| LINEAR
|-
|326047 - |||| 23 gennaio 2006|| Spacewatch
|-
|326048 - |||| 14 ottobre 2010|| Mount Lemmon Survey
|-
|326049 - |||| 21 febbraio 2007|| Spacewatch
|-
|326050 - |||| 20 ottobre 2009|| Siding Spring Survey
|-
|326051 - |||| 12 maggio 2007|| Mount Lemmon Survey
|-
|326052 - |||| 1 ottobre 2009|| Mount Lemmon Survey
|-
|326053 - |||| 21 ottobre 1995|| Spacewatch
|-
|326054 - |||| 4 agosto 2003|| Spacewatch
|-
|326055 - |||| 17 gennaio 2010|| WISE
|-
|326056 - |||| 4 marzo 2000|| LINEAR
|-
|326057 - |||| 2 ottobre 2009|| Mount Lemmon Survey
|-
|326058 - |||| 10 dicembre 2004|| Spacewatch
|-
|326059 - |||| 20 agosto 2001|| Buie, M. W.
|-
|326060 - |||| 23 febbraio 2007|| Mount Lemmon Survey
|-
|326061 - |||| 25 aprile 2007|| Mount Lemmon Survey
|-
|326062 - |||| 1 ottobre 2009|| Mount Lemmon Survey
|-
|326063 - |||| 27 febbraio 2006|| Spacewatch
|-
|326064 - |||| 26 ottobre 2009|| Spacewatch
|-
|326065 - |||| 11 aprile 2002|| NEAT
|-
|326066 - |||| 21 dicembre 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326067 - |||| 3 maggio 2008|| Mount Lemmon Survey
|-
|326068 - |||| 25 aprile 2007|| Mount Lemmon Survey
|-
|326069 - |||| 23 ottobre 2009|| Mount Lemmon Survey
|-
|326070 - |||| 22 novembre 2009|| CSS
|-
|326071 - |||| 16 settembre 2003|| NEAT
|-
|326072 - |||| 23 gennaio 2006|| Spacewatch
|-
|326073 - |||| 23 agosto 2003|| NEAT
|-
|326074 - |||| 21 luglio 2004|| Siding Spring Survey
|-
|326075 - |||| 16 aprile 2001|| Spacewatch
|-
|326076 - |||| 7 ottobre 2005|| LONEOS
|-
|326077 - |||| 5 settembre 2008|| Spacewatch
|-
|326078 - |||| 31 maggio 2008|| Spacewatch
|-
|326079 - |||| 10 novembre 2004|| Spacewatch
|-
|326080 - |||| 2 dicembre 2005|| Spacewatch
|-
|326081 - |||| 15 novembre 2009|| Teamo, N.
|-
|326082 - |||| 22 settembre 2009|| Spacewatch
|-
|326083 - |||| 1 dicembre 2005|| Mount Lemmon Survey
|-
|326084 - |||| 18 ottobre 2009|| Spacewatch
|-
|326085 - |||| 21 marzo 2001|| LONEOS
|-
|326086 - |||| 13 dicembre 2004|| Spacewatch
|-
|326087 - |||| 3 dicembre 2005|| Boattini, A.
|-
|326088 - |||| 24 febbraio 2006|| Spacewatch
|-
|326089 - |||| 7 maggio 2007|| Spacewatch
|-
|326090 - |||| 22 settembre 2003|| NEAT
|-
|326091 - |||| 22 aprile 2007|| Mount Lemmon Survey
|-
|326092 - |||| 26 novembre 2003|| Spacewatch
|-
|326093 - |||| 23 giugno 2009|| Mount Lemmon Survey
|-
|326094 - |||| 3 luglio 1997|| Spacewatch
|-
|326095 - |||| 8 ottobre 2004|| Spacewatch
|-
|326096 - |||| 12 aprile 2002|| NEAT
|-
|326097 - |||| 27 febbraio 2006|| Spacewatch
|-
|326098 - |||| 3 Giugno 2008|| Mount Lemmon Survey
|-
|326099 - |||| 23 marzo 2004|| Spacewatch
|-
|326100 - |||| 4 agosto 2003|| Spacewatch
|-
|}

326101-326200 

|-
|326101 - |||| 16 ottobre 2003|| LONEOS
|-
|326102 - |||| 8 febbraio 2007|| Mount Lemmon Survey
|-
|326103 - |||| 21 febbraio 2007|| Spacewatch
|-
|326104 - |||| 12 agosto 2007|| Yeung, W. K. Y.
|-
|326105 - |||| 8 agosto 2004|| LINEAR
|-
|326106 - |||| 23 novembre 2009|| Mount Lemmon Survey
|-
|326107 - |||| 24 marzo 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326108 - |||| 24 settembre 2009|| Spacewatch
|-
|326109 - |||| 28 febbraio 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326110 - |||| 8 ottobre 2008|| Spacewatch
|-
|326111 - |||| 9 maggio 1994|| Spacewatch
|-
|326112 - |||| 7 settembre 2000|| Spacewatch
|-
|326113 - |||| 15 ottobre 2001|| NEAT
|-
|326114 - |||| 28 gennaio 2004|| LINEAR
|-
|326115 - |||| 10 ottobre 2002|| Spacewatch
|-
|326116 - |||| 31 dicembre 2005|| Spacewatch
|-
|326117 - |||| 19 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326118 - |||| 12 dicembre 2006|| CSS
|-
|326119 - |||| 23 aprile 2004|| Spacewatch
|-
|326120 - |||| 1 settembre 2005|| NEAT
|-
|326121 - |||| 28 luglio 2005|| NEAT
|-
|326122 - |||| 5 gennaio 2000|| Spacewatch
|-
|326123 - |||| 18 settembre 2009|| Spacewatch
|-
|326124 - |||| 1 dicembre 2003|| Spacewatch
|-
|326125 - |||| 8 novembre 2009|| CSS
|-
|326126 - |||| 21 febbraio 2007|| Charleston
|-
|326127 - |||| 1 ottobre 2009|| Mount Lemmon Survey
|-
|326128 - |||| 14 marzo 2007|| Spacewatch
|-
|326129 - |||| 4 dicembre 2005|| Mount Lemmon Survey
|-
|326130 - |||| 28 settembre 2006|| CSS
|-
|326131 - |||| 2 marzo 2001|| LONEOS
|-
|326132 - |||| 2 febbraio 2005|| CSS
|-
|326133 - |||| 13 settembre 2005|| Spacewatch
|-
|326134 - |||| 16 febbraio 2001|| Spacewatch
|-
|326135 - |||| 1 ottobre 2008|| CSS
|-
|326136 - |||| 4 dicembre 2005|| LONEOS
|-
|326137 - |||| 22 dicembre 2000|| Spacewatch
|-
|326138 - |||| 13 settembre 2004|| NEAT
|-
|326139 - |||| 20 ottobre 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326140 - |||| 30 giugno 2005|| Spacewatch
|-
|326141 - |||| 5 gennaio 2002|| Spacewatch
|-
|326142 - |||| 14 ottobre 2004|| LONEOS
|-
|326143 - |||| 24 dicembre 2005|| Spacewatch
|-
|326144 - |||| 6 settembre 1996|| Spacewatch
|-
|326145 - |||| 8 agosto 1999|| Spacewatch
|-
|326146 - |||| 10 ottobre 2002|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326147 - |||| 6 aprile 1995|| Spacewatch
|-
|326148 - |||| 11 Gennaio 2003|| Spacewatch
|-
|326149 - |||| 20 febbraio 2001|| Spacewatch
|-
|326150 - |||| 18 gennaio 2008|| Mount Lemmon Survey
|-
|326151 - |||| 18 luglio 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326152 - |||| 17 gennaio 1994|| Spacewatch
|-
|326153 - |||| 29 gennaio 2010|| WISE
|-
|326154 - |||| 8 novembre 2007|| Spacewatch
|-
|326155 - |||| 28 luglio 2005|| NEAT
|-
|326156 - |||| 24 dicembre 2005|| Spacewatch
|-
|326157 - |||| 10 marzo 2002|| Spacewatch
|-
|326158 - |||| 2 OTTOBRE 1999|| Spacewatch
|-
|326159 - |||| 19 feb 2001|| LINEAR
|-
|326160 - |||| 5 luglio 2003|| Spacewatch
|-
|326161 - |||| 11 marzo 2007|| Spacewatch
|-
|326162 - |||| 26 Gennaio 2003|| LONEOS
|-
|326163 - |||| 25 dicembre 2005|| Spacewatch
|-
|326164 Miketoomey |||| 24 maggio 2001|| Wasserman, L. H.
|-
|326165 - |||| 20 febbraio 1998|| ODAS
|-
|326166 - |||| 19 novembre 2003|| CSS
|-
|326167 - |||| 5 febbraio 2002|| NEAT
|-
|326168 - |||| 9 febbraio 1999|| Spacewatch
|-
|326169 - |||| 9 gennaio 2002|| LINEAR
|-
|326170 - |||| 9 marzo 2005|| LINEAR
|-
|326171 - |||| 26 marzo 2001|| Spacewatch
|-
|326172 - |||| 5 marzo 2008|| Mount Lemmon Survey
|-
|326173 - |||| 14 febbraio 2001|| Klet
|-
|326174 - |||| 11 aprile 2008|| Spacewatch
|-
|326175 - |||| 1 dicembre 2005|| Spacewatch
|-
|326176 - |||| 25 novembre 2006|| Spacewatch
|-
|326177 - |||| 19 novembre 2003|| NEAT
|-
|326178 - |||| 16 marzo 2001|| Spacewatch
|-
|326179 - |||| 12 dicembre 1999|| Spacewatch
|-
|326180 - |||| 30 novembre 2003|| LINEAR
|-
|326181 - |||| 29 agosto 2009|| Spacewatch
|-
|326182 - |||| 18 marzo 2005|| CSS
|-
|326183 - |||| 30 agosto 2005|| Spacewatch
|-
|326184 - |||| 16 novembre 2003|| Spacewatch
|-
|326185 - |||| 24 novembre 2003|| Spacewatch
|-
|326186 - |||| 24 febbraio 1998|| Spacewatch
|-
|326187 - |||| 1 ottobre 2005|| Spacewatch
|-
|326188 - |||| 1 novembre 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326189 - |||| 19 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326190 - |||| 6 novembre 1999|| Spacewatch
|-
|326191 - |||| 12 ottobre 2004|| Spacewatch
|-
|326192 - |||| 8 febbraio 1995|| Spacewatch
|-
|326193 - |||| 27 Gennaio 2003|| LINEAR
|-
|326194 - |||| 10 gennaio 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326195 - |||| 17 settembre 2006|| Spacewatch
|-
|326196 - |||| 19 marzo 2001|| Spacewatch
|-
|326197 - |||| 29 marzo 2004|| Spacewatch
|-
|326198 - |||| 14 luglio 2002|| NEAT
|-
|326199 - |||| 25 dicembre 2005|| Mount Lemmon Survey
|-
|326200 - |||| 25 aprile 2008|| Spacewatch
|-
|}

326201-326300 

|-
|326201 - |||| 29 febbraio 2004|| Spacewatch
|-
|326202 - |||| 7 febbraio 2003|| LONEOS
|-
|326203 - |||| 8 marzo 2005|| Spacewatch
|-
|326204 - |||| 18 settembre 2003|| NEAT
|-
|326205 - |||| 21 marzo 2001|| Spacewatch
|-
|326206 - |||| 21 dicembre 2005|| Spacewatch
|-
|326207 - |||| 5 dicembre 2005|| Spacewatch
|-
|326208 - |||| 25 agosto 2004|| Spacewatch
|-
|326209 - |||| 13 ottobre 1999|| Spacewatch
|-
|326210 - |||| 10 marzo 2007|| Mount Lemmon Survey
|-
|326211 - |||| 1 febbraio 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326212 - |||| 5 luglio 2005|| Mount Lemmon Survey
|-
|326213 - |||| 9 marzo 2005|| Mount Lemmon Survey
|-
|326214 - |||| 26 Gennaio 1998|| Spacewatch
|-
|326215 - |||| 25 agosto 2000|| Buie, M. W.
|-
|326216 - |||| 10 febbraio 2002|| LINEAR
|-
|326217 - |||| 29 novembre 2005|| Spacewatch
|-
|326218 - |||| 18 apr 1998|| Spacewatch
|-
|326219 - |||| 10 marzo 2003|| Spacewatch
|-
|326220 - |||| 14 aprile 2002|| NEAT
|-
|326221 - |||| 15 settembre 2006|| Spacewatch
|-
|326222 - |||| 14 aprile 2007|| Spacewatch
|-
|326223 - |||| 25 giugno 2000|| Spacewatch
|-
|326224 - |||| 25 ottobre 2005|| Spacewatch
|-
|326225 - |||| 26 aprile 2006|| Spacewatch
|-
|326226 - |||| 1 marzo 2005|| Spacewatch
|-
|326227 - |||| 23 settembre 2005|| Spacewatch
|-
|326228 - |||| 3 ottobre 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326229 - |||| 24 agosto 2003|| NEAT
|-
|326230 - |||| 30 dicembre 2005|| Spacewatch
|-
|326231 - |||| 18 novembre 1998|| Spacewatch
|-
|326232 - |||| 7 settembre 1999|| Spacewatch
|-
|326233 - |||| 7 febbraio 2002|| LINEAR
|-
|326234 - |||| 2 aprile 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326235 - |||| 26 agosto 2003|| Buie, M. W.
|-
|326236 - |||| 9 gennaio 2005|| CSS
|-
|326237 - |||| 19 settembre 1998|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326238 - |||| 9 marzo 2005|| Spacewatch
|-
|326239 - |||| 30 dicembre 2005|| Spacewatch
|-
|326240 - |||| 6 febbraio 2007|| NEAT
|-
|326241 - |||| 27 marzo 1995|| Spacewatch
|-
|326242 - |||| 26 aprile 2000|| Spacewatch
|-
|326243 - |||| 3 Luglio 1995|| Spacewatch
|-
|326244 - |||| 1 febbraio 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326245 - |||| 30 marzo 2008|| Spacewatch
|-
|326246 - |||| 1 ottobre 2005|| Spacewatch
|-
|326247 - |||| 11 marzo 2005|| Spacewatch
|-
|326248 - |||| 10 aprile 2002|| LINEAR
|-
|326249 - |||| 11 giugno 2005|| Spacewatch
|-
|326250 - |||| 19 gennaio 2001|| Spacewatch
|-
|326251 - |||| 24 marzo 2003|| Spacewatch
|-
|326252 - |||| 27 ottobre 2005|| Spacewatch
|-
|326253 - |||| 31 gennaio 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326254 - |||| 20 maggio 2005|| Mount Lemmon Survey
|-
|326255 - |||| 26 settembre 2006|| Spacewatch
|-
|326256 - |||| 8 agosto 2004|| LINEAR
|-
|326257 - |||| 7 marzo 2003|| LINEAR
|-
|326258 - |||| 24 gennaio 2006|| LONEOS
|-
|326259 - |||| 24 novembre 2006|| Spacewatch
|-
|326260 - |||| 31 ottobre 2005|| Mount Lemmon Survey
|-
|326261 - |||| 25 maggio 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326262 - |||| 9 novembre 1999|| Spacewatch
|-
|326263 - || 2741 P-L|| 24 settembre 1960|| van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|326264 - ||3488 T-3|| 16 ottobre 1977|| van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|326265 - ||3494 T-3|| 16 ottobre 1977|| van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|326266 - ||5087 T-3|| 16 ottobre 1977|| van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|326267 - |||| 21 gennaio 1993|| Spacewatch
|-
|326268 - |||| 15 ottobre 1993|| Spacewatch
|-
|326269 - |||| 3 giugno 1994|| Debehogne, H.
|-
|326270 - |||| 28 settembre 1994|| Spacewatch
|-
|326271 - |||| 31 gennaio 1995|| Spacewatch
|-
|326272 - |||| 31 gennaio 1995|| Spacewatch
|-
|326273 - |||| 24 febbraio 1995|| Spacewatch
|-
|326274 - |||| 27 agosto 1995|| Spacewatch
|-
|326275 - |||| 22 settembre 1995|| Spacewatch
|-
|326276 - |||| 25 settembre 1995|| Spacewatch
|-
|326277 - |||| 19 novembre 1995|| Spacewatch
|-
|326278 - |||| 13 aprile 1996|| Spacewatch
|-
|326279 - |||| 5 settembre 1996|| Spacewatch
|-
|326280 - |||| 7 ottobre 1996|| Spacewatch
|-
|326281 - |||| 4 novembre 1996|| Spacewatch
|-
|326282 - |||| 10 novembre 1996|| Spacewatch
|-
|326283 - |||| 10 novembre 1996|| Spacewatch
|-
|326284 - |||| 4 dicembre 1996|| Spacewatch
|-
|326285 - |||| 1 dicembre 1996|| Spacewatch
|-
|326286 - |||| 30 settembre 1997|| Spacewatch
|-
|326287 - |||| 23 ottobre 1997|| Spacewatch
|-
|326288 - |||| 30 ottobre 1997|| Comba, P. G.
|-
|326289 - |||| 23 novembre 1997|| Spacewatch
|-
|326290 Akhenaten |||| 21 aprile 1998|| Tucker, R. A.
|-
|326291 - |||| 21 aprile 1998|| LINEAR
|-
|326292 - |||| 19 aprile 1998|| Spacewatch
|-
|326293 - |||| 19 Giugno 1998|| Spacewatch
|-
|326294 - |||| 14 settembre 1998|| LINEAR
|-
|326295 - |||| 14 settembre 1998|| LINEAR
|-
|326296 - |||| 21 Set 1998|| Spacewatch
|-
|326297 - |||| 27 settembre 1998|| Spacewatch
|-
|326298 - |||| 17 settembre 1998|| LONEOS
|-
|326299 - |||| 19 settembre 1998|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326300 - |||| 14 ottobre 1998|| Spacewatch
|-
|}

326301-326400 

|-
|326301 - |||| 14 ottobre 1998|| Spacewatch
|-
|326302 - |||| 10 novembre 1998|| LINEAR
|-
|326303 - |||| 14 novembre 1998|| LINEAR
|-
|326304 - |||| 16 novembre 1998|| Spacewatch
|-
|326305 - |||| 23 novembre 1998|| Spacewatch
|-
|326306 - |||| 12 dicembre 1998|| LINEAR
|-
|326307 - |||| 8 dicembre 1998|| ODAS
|-
|326308 - |||| 20 marzo 1999|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326309 - |||| 4 settembre 1999|| Spacewatch
|-
|326310 - |||| 9 settembre 1999|| LINEAR
|-
|326311 - |||| 9 settembre 1999|| LINEAR
|-
|326312 - |||| 9 ottobre 1999|| Spacewatch
|-
|326313 - |||| 6 ottobre 1999|| LINEAR
|-
|326314 - |||| 13 ottobre 1999|| LINEAR
|-
|326315 - |||| 31 ottobre 1999|| Spacewatch
|-
|326316 - |||| 31 ottobre 1999|| Spacewatch
|-
|326317 - |||| 13 novembre 1999|| Hug, G., Bell, G.
|-
|326318 - |||| 5 novembre 1999|| CSS
|-
|326319 - |||| 10 novembre 1999|| Spacewatch
|-
|326320 - |||| 9 novembre 1999|| Spacewatch
|-
|326321 - |||| 7 novembre 1999|| LINEAR
|-
|326322 - |||| 12 novembre 1999|| LINEAR
|-
|326323 - |||| 13 novembre 1999|| CSS
|-
|326324 - |||| 7 dicembre 1999|| LINEAR
|-
|326325 - |||| 13 dicembre 1999|| Spacewatch
|-
|326326 - |||| 13 dicembre 1999|| Spacewatch
|-
|326327 - |||| 27 dicembre 1999|| Spacewatch
|-
|326328 - |||| 26 gennaio 2000|| Spacewatch
|-
|326329 - |||| 3 marzo 2000|| Spacewatch
|-
|326330 - |||| 10 marzo 2000|| Spacewatch
|-
|326331 - |||| 10 marzo 2000|| Spacewatch
|-
|326332 - |||| 6 aprile 2000|| LINEAR
|-
|326333 - |||| 27 maggio 2000|| LINEAR
|-
|326334 - |||| 25 agosto 2000|| LINEAR
|-
|326335 - |||| 28 agosto 2000|| LINEAR
|-
|326336 - |||| 26 agosto 2000|| LINEAR
|-
|326337 - |||| 31 agosto 2000|| LINEAR
|-
|326338 - |||| 29 agosto 2000|| LINEAR
|-
|326339 - |||| 7 settembre 2000|| Spacewatch
|-
|326340 - |||| 9 settembre 2000|| LONEOS
|-
|326341 - |||| 5 settembre 2000|| LONEOS
|-
|326342 - |||| 3 settembre 2000|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326343 - |||| 21 settembre 2000|| LINEAR
|-
|326344 - |||| 23 settembre 2000|| LINEAR
|-
|326345 - |||| 24 settembre 2000|| LINEAR
|-
|326346 - |||| 24 settembre 2000|| LINEAR
|-
|326347 - |||| 24 settembre 2000|| LINEAR
|-
|326348 - |||| 23 settembre 2000|| LINEAR
|-
|326349 - |||| 24 settembre 2000|| LINEAR
|-
|326350 - |||| 26 settembre 2000|| LINEAR
|-
|326351 - |||| 24 settembre 2000|| LINEAR
|-
|326352 - |||| 25 settembre 2000|| LINEAR
|-
|326353 - |||| 27 settembre 2000|| LINEAR
|-
|326354 - |||| 30 settembre 2000|| Tholen, D. J., Whiteley, R. J.
|-
|326355 - |||| 26 settembre 2000|| NEAT
|-
|326356 - |||| 23 settembre 2000|| LONEOS
|-
|326357 - |||| 22 settembre 2000|| LINEAR
|-
|326358 - |||| 6 ottobre 2000|| LONEOS
|-
|326359 - |||| 1 ottobre 2000|| LONEOS
|-
|326360 - |||| 1 ottobre 2000|| LINEAR
|-
|326361 - |||| 25 ottobre 2000|| Spacewatch
|-
|326362 - |||| 29 ottobre 2000|| LINEAR
|-
|326363 - |||| 25 ottobre 2000|| LINEAR
|-
|326364 - |||| 1 novembre 2000|| LINEAR
|-
|326365 - |||| 1 novembre 2000|| LINEAR
|-
|326366 - |||| 20 novembre 2000|| LINEAR
|-
|326367 - |||| 20 novembre 2000|| LINEAR
|-
|326368 - |||| 27 novembre 2000|| NEAT
|-
|326369 - |||| 20 novembre 2000|| LINEAR
|-
|326370 - |||| 20 novembre 2000|| LINEAR
|-
|326371 - |||| 20 novembre 2000|| LINEAR
|-
|326372 - |||| 30 novembre 2000|| LONEOS
|-
|326373 - |||| 4 dicembre 2000|| LINEAR
|-
|326374 - |||| 4 dicembre 2000|| Comba, P. G.
|-
|326375 - |||| 17 Gennaio 2001|| NEAT
|-
|326376 - |||| 1 febbraio 2001|| LINEAR
|-
|326377 - |||| 17 febbraio 2001|| LINEAR
|-
|326378 - |||| 19 feb 2001|| NEAT
|-
|326379 - |||| 24 marzo 2001|| NEAT
|-
|326380 - |||| 19 marzo 2001|| LINEAR
|-
|326381 - |||| 16 marzo 2001|| LINEAR
|-
|326382 - |||| 24 aprile 2001|| Spacewatch
|-
|326383 - |||| 27 aprile 2001|| LINEAR
|-
|326384 - |||| 17 aprile 2001|| LONEOS
|-
|326385 - |||| 25 maggio 2001|| LINEAR
|-
|326386 - |||| 20 Luglio 2001|| LINEAR
|-
|326387 - |||| 16 luglio 2001|| LONEOS
|-
|326388 - |||| 19 agosto 2001|| LINEAR
|-
|326389 - |||| 17 agosto 2001|| LINEAR
|-
|326390 - |||| 21 agosto 2001|| LINEAR
|-
|326391 - |||| 23 agosto 2001|| LONEOS
|-
|326392 - |||| 23 agosto 2001|| LONEOS
|-
|326393 - |||| 20 agosto 2001|| NEAT
|-
|326394 - |||| 17 agosto 2001|| NEAT
|-
|326395 - |||| 7 Settembre, 2001|| LINEAR
|-
|326396 - |||| 8 settembre 2001|| LINEAR
|-
|326397 - |||| 11 settembre 2001|| LONEOS
|-
|326398 - |||| 12 Set 2001|| Spacewatch
|-
|326399 - |||| 12 Set 2001|| LINEAR
|-
|326400 - |||| 17 settembre 2001|| LINEAR
|-
|}

326401-326500 

|-
|326401 - |||| 20 settembre 2001|| LINEAR
|-
|326402 - |||| 16 settembre 2001|| LINEAR
|-
|326403 - |||| 16 settembre 2001|| LINEAR
|-
|326404 - |||| 16 settembre 2001|| LINEAR
|-
|326405 - |||| 16 settembre 2001|| LINEAR
|-
|326406 - |||| 16 settembre 2001|| LINEAR
|-
|326407 - |||| 16 settembre 2001|| LINEAR
|-
|326408 - |||| 16 settembre 2001|| LINEAR
|-
|326409 - |||| 19 settembre 2001|| LINEAR
|-
|326410 - |||| 19 settembre 2001|| LINEAR
|-
|326411 - |||| 19 settembre 2001|| LINEAR
|-
|326412 - |||| 19 settembre 2001|| LINEAR
|-
|326413 - |||| 25 settembre 2001|| LINEAR
|-
|326414 - |||| 17 settembre 2001|| LINEAR
|-
|326415 - |||| 18 settembre 2001|| LONEOS
|-
|326416 - |||| 21 settembre 2001|| Spacewatch
|-
|326417 - |||| 13 ottobre 2001|| LINEAR
|-
|326418 - |||| 14 ottobre 2001|| LINEAR
|-
|326419 - |||| 14 ottobre 2001|| LINEAR
|-
|326420 - |||| 14 ottobre 2001|| LINEAR
|-
|326421 - |||| 13 ottobre 2001|| LINEAR
|-
|326422 - |||| 14 ottobre 2001|| LINEAR
|-
|326423 - |||| 14 ottobre 2001|| LINEAR
|-
|326424 - |||| 15 ottobre 2001|| Spacewatch
|-
|326425 - |||| 13 ottobre 2001|| Spacewatch
|-
|326426 - |||| 14 ottobre 2001|| Spacewatch
|-
|326427 - |||| 11 OTTOBRE 2001|| NEAT
|-
|326428 - |||| 14 ottobre 2001|| LINEAR
|-
|326429 - |||| 11 OTTOBRE 2001|| NEAT
|-
|326430 - |||| 14 ottobre 2001|| LINEAR
|-
|326431 - |||| 14 ottobre 2001|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326432 - |||| 16 ottobre 2001|| LINEAR
|-
|326433 - |||| 17 ottobre 2001|| LINEAR
|-
|326434 - |||| 19 ottobre 2001|| LINEAR
|-
|326435 - |||| 17 ottobre 2001|| LINEAR
|-
|326436 - |||| 22 ottobre 2001|| LINEAR
|-
|326437 - |||| 23 ottobre 2001|| LINEAR
|-
|326438 - |||| 26 ottobre 2001|| NEAT
|-
|326439 - |||| 19 ottobre 2001|| Spacewatch
|-
|326440 - |||| 20 ottobre 2001|| LINEAR
|-
|326441 - |||| 29 ottobre 2001|| NEAT
|-
|326442 - |||| 6 novembre 2001|| LINEAR
|-
|326443 - |||| 9 novembre 2001|| LINEAR
|-
|326444 - |||| 9 novembre 2001|| LINEAR
|-
|326445 - |||| 10 novembre 2001|| LINEAR
|-
|326446 - |||| 10 novembre 2001|| LINEAR
|-
|326447 - |||| 10 novembre 2001|| LINEAR
|-
|326448 - |||| 10 novembre 2001|| LINEAR
|-
|326449 - |||| 12 novembre 2001|| LINEAR
|-
|326450 - |||| 15 novembre 2001|| LINEAR
|-
|326451 - |||| 12 novembre 2001|| LINEAR
|-
|326452 - |||| 11 novembre 2001|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326453 - |||| 18 novembre 2001|| Spacewatch
|-
|326454 - |||| 17 novembre 2001|| LINEAR
|-
|326455 - |||| 19 novembre 2001|| LINEAR
|-
|326456 - |||| 19 novembre 2001|| LONEOS
|-
|326457 - |||| 9 dicembre 2001|| LINEAR
|-
|326458 - |||| 9 dicembre 2001|| LINEAR
|-
|326459 - |||| 10 dicembre 2001|| LINEAR
|-
|326460 - |||| 19 novembre 2001|| LONEOS
|-
|326461 - |||| 13 dicembre 2001|| LINEAR
|-
|326462 - |||| 14 dicembre 2001|| LINEAR
|-
|326463 - |||| 15 dicembre 2001|| LINEAR
|-
|326464 - |||| 18 dicembre 2001|| LINEAR
|-
|326465 - |||| 18 dicembre 2001|| LINEAR
|-
|326466 - |||| 18 dicembre 2001|| LINEAR
|-
|326467 - |||| 9 dicembre 2001|| LINEAR
|-
|326468 - |||| 6 gennaio 2002|| Spacewatch
|-
|326469 - |||| 9 gennaio 2002|| LINEAR
|-
|326470 - |||| 9 gennaio 2002|| LINEAR
|-
|326471 - |||| 13 gennaio 2002|| LINEAR
|-
|326472 - |||| 9 gennaio 2002|| LINEAR
|-
|326473 - |||| 13 gennaio 2002|| LINEAR
|-
|326474 - |||| 15 Gennaio 2002|| LINEAR
|-
|326475 - |||| 14 gennaio 2002|| LINEAR
|-
|326476 - |||| 14 gennaio 2002|| LINEAR
|-
|326477 - |||| 9 gennaio 2002|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326478 - |||| 19 gennaio 2002|| Spacewatch
|-
|326479 - |||| 5 febbraio 2002|| NEAT
|-
|326480 - |||| 3 febbraio 2002|| NEAT
|-
|326481 - |||| 7 febbraio 2002|| LINEAR
|-
|326482 - |||| 6 FEBBRAIO 2002|| LINEAR
|-
|326483 - |||| 8 febbraio 2002|| LINEAR
|-
|326484 - |||| 10 febbraio 2002|| LINEAR
|-
|326485 - |||| 6 marzo 2002|| McNaught, R. H.
|-
|326486 - |||| 9 marzo 2002|| LINEAR
|-
|326487 - |||| 6 marzo 2002|| McNaught, R. H.
|-
|326488 - |||| 4 aprile 2002|| NEAT
|-
|326489 - |||| 7 apr 2002|| Buie, M. W.
|-
|326490 - |||| 10 aprile 2002|| LINEAR
|-
|326491 - |||| 10 aprile 2002|| LINEAR
|-
|326492 - |||| 10 aprile 2002|| LINEAR
|-
|326493 - |||| 10 aprile 2002|| LINEAR
|-
|326494 - |||| 12 aprile 2002|| NEAT
|-
|326495 - |||| 19 aprile 2002|| Spacewatch
|-
|326496 - |||| 21 aprile 2002|| Spacewatch
|-
|326497 - |||| 5 maggio 2002|| LINEAR
|-
|326498 - |||| 7 maggio 2002|| LINEAR
|-
|326499 - |||| 9 maggio 2002|| LINEAR
|-
|326500 - |||| maggio 11, 2002|| LINEAR
|-
|}

326501-326600 

|-
|326501 - |||| 7 maggio 2002|| NEAT
|-
|326502 - |||| 9 maggio 2002|| NEAT
|-
|326503 - |||| 10 maggio 2002|| NEAT
|-
|326504 - |||| 18 maggio 2002|| NEAT
|-
|326505 - |||| 5 Giugno 2002|| NEAT
|-
|326506 - |||| 5 Giugno 2002|| LONEOS
|-
|326507 - |||| 1 giu 2002|| NEAT
|-
|326508 - |||| 1 giu 2002|| NEAT
|-
|326509 - |||| 1 giu 2002|| NEAT
|-
|326510 - |||| 16 giugno 2002|| NEAT
|-
|326511 - |||| 11 luglio 2002|| CINEOS
|-
|326512 - |||| 11 luglio 2002|| CINEOS
|-
|326513 - |||| 5 Luglio 2002|| Spacewatch
|-
|326514 - |||| 5 Luglio 2002|| NEAT
|-
|326515 - |||| 14 luglio 2002|| NEAT
|-
|326516 - |||| 4 luglio 2002|| NEAT
|-
|326517 - |||| 15 Luglio 2002|| NEAT
|-
|326518 - |||| 5 Luglio 2002|| NEAT
|-
|326519 - |||| 4 luglio 2002|| NEAT
|-
|326520 - |||| 5 Luglio 2002|| NEAT
|-
|326521 - |||| 18 marzo 2005|| CSS
|-
|326522 - |||| 2 luglio 2002|| NEAT
|-
|326523 - |||| 3 Luglio 2002|| NEAT
|-
|326524 - |||| 9 luglio 2002|| NEAT
|-
|326525 - |||| 3 settembre 2008|| Spacewatch
|-
|326526 - |||| 20 luglio 2002|| NEAT
|-
|326527 - |||| 20 luglio 2002|| NEAT
|-
|326528 - |||| 19 luglio 2002|| NEAT
|-
|326529 - |||| 21 Luglio 2002|| NEAT
|-
|326530 - |||| 20 luglio 2002|| NEAT
|-
|326531 - |||| 21 Luglio 2002|| NEAT
|-
|326532 - |||| 22 luglio 2002|| NEAT
|-
|326533 - |||| 23 luglio 2002|| NEAT
|-
|326534 - |||| 29 luglio 2002|| NEAT
|-
|326535 - |||| 21 Luglio 2002|| NEAT
|-
|326536 - |||| 1 settembre 2008|| Kugel, F.
|-
|326537 - |||| 23 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326538 - |||| 4 agosto 2002|| NEAT
|-
|326539 - |||| 4 agosto 2002|| NEAT
|-
|326540 - |||| 5 agosto 2002|| NEAT
|-
|326541 - |||| 4 agosto 2002|| NEAT
|-
|326542 - |||| 6 agosto 2002|| NEAT
|-
|326543 - |||| 6 agosto 2002|| NEAT
|-
|326544 - |||| 6 agosto 2002|| NEAT
|-
|326545 - |||| 6 agosto 2002|| NEAT
|-
|326546 - |||| 6 agosto 2002|| NEAT
|-
|326547 - |||| 10 agosto 2002|| LINEAR
|-
|326548 - |||| 6 agosto 2002|| NEAT
|-
|326549 - |||| 11 agosto 2002|| LINEAR
|-
|326550 - |||| 9 luglio 2002|| LINEAR
|-
|326551 - |||| 11 agosto 2002|| NEAT
|-
|326552 - |||| 11 agosto 2002|| NEAT
|-
|326553 - |||| 12 agosto 2002|| LINEAR
|-
|326554 - |||| 13 agosto 2002|| LONEOS
|-
|326555 - |||| 13 agosto 2002|| LONEOS
|-
|326556 - |||| 14 agosto 2002|| LINEAR
|-
|326557 - |||| 8 agosto 2002|| Hoenig, S. F.
|-
|326558 - |||| 13 agosto 2002|| Spacewatch
|-
|326559 - |||| 8 agosto 2002|| Lowe, A.
|-
|326560 - |||| 11 agosto 2002|| NEAT
|-
|326561 - |||| 15 agosto 2002|| NEAT
|-
|326562 - |||| 11 agosto 2002|| NEAT
|-
|326563 - |||| 28 Luglio 2002|| NEAT
|-
|326564 - |||| 11 agosto 2002|| NEAT
|-
|326565 - |||| 8 agosto 2002|| NEAT
|-
|326566 - |||| 24 febbraio 2006|| Spacewatch
|-
|326567 - |||| 22 Ottobre, 2003|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326568 - |||| 26 novembre 2003|| Spacewatch
|-
|326569 - |||| 16 agosto 2002|| NEAT
|-
|326570 - |||| 24 agosto 2002|| NEAT
|-
|326571 - |||| 27 agosto 2002|| NEAT
|-
|326572 - |||| 27 agosto 2002|| NEAT
|-
|326573 - |||| 29 agosto 2002|| NEAT
|-
|326574 - |||| 29 agosto 2002|| NEAT
|-
|326575 - |||| 29 agosto 2002|| NEAT
|-
|326576 - |||| 30 AGOSTO 2002|| NEAT
|-
|326577 - |||| 17 agosto 2002|| Lowe, A.
|-
|326578 - |||| 17 agosto 2002|| NEAT
|-
|326579 - |||| 28 agosto 2002|| NEAT
|-
|326580 - |||| 28 agosto 2002|| NEAT
|-
|326581 - |||| 27 agosto 2002|| NEAT
|-
|326582 - |||| 19 agosto 2002|| NEAT
|-
|326583 - |||| 18 agosto 2002|| NEAT
|-
|326584 - |||| 18 agosto 2002|| NEAT
|-
|326585 - |||| 28 agosto 2002|| NEAT
|-
|326586 - |||| 16 agosto 2002|| NEAT
|-
|326587 - |||| 29 agosto 2002|| NEAT
|-
|326588 - |||| 17 agosto 2002|| NEAT
|-
|326589 - |||| 19 agosto 2002|| NEAT
|-
|326590 - |||| 27 agosto 2002|| NEAT
|-
|326591 - |||| 19 agosto 2002|| NEAT
|-
|326592 - |||| 17 agosto 2002|| NEAT
|-
|326593 - |||| 5 dicembre 2010|| Mount Lemmon Survey
|-
|326594 - |||| 27 febbraio 2006|| Mount Lemmon Survey
|-
|326595 - |||| 10 marzo 2011|| Mount Lemmon Survey
|-
|326596 - |||| 27 febbraio 2006|| Spacewatch
|-
|326597 - |||| 1 settembre 2002|| NEAT
|-
|326598 - |||| 3 settembre 2002|| NEAT
|-
|326599 - |||| 3 settembre 2002|| NEAT
|-
|326600 - |||| 3 settembre 2002|| NEAT
|-
|}

326601-326700 

|-
|326601 - |||| 3 settembre 2002|| NEAT
|-
|326602 - |||| 4 settembre 2002|| LONEOS
|-
|326603 - |||| 3 settembre 2002|| NEAT
|-
|326604 - |||| 4 settembre 2002|| LONEOS
|-
|326605 - |||| 4 settembre 2002|| LONEOS
|-
|326606 - |||| 5 settembre 2002|| LONEOS
|-
|326607 - |||| 31 agosto 2002|| LONEOS
|-
|326608 - |||| 5 settembre 2002|| LINEAR
|-
|326609 - |||| 5 settembre 2002|| LINEAR
|-
|326610 - |||| 4 settembre 2002|| NEAT
|-
|326611 - |||| 5 settembre 2002|| LINEAR
|-
|326612 - |||| 5 settembre 2002|| LINEAR
|-
|326613 - |||| 5 settembre 2002|| LINEAR
|-
|326614 - |||| 6 settembre 2002|| LINEAR
|-
|326615 - |||| 6 settembre 2002|| LINEAR
|-
|326616 - |||| 9 settembre 2002|| NEAT
|-
|326617 - |||| 10 settembre 2002|| NEAT
|-
|326618 - |||| 10 settembre 2002|| NEAT
|-
|326619 - |||| 12 settembre 2002|| NEAT
|-
|326620 - |||| 12 settembre 2002|| NEAT
|-
|326621 - |||| 13 settembre 2002|| LINEAR
|-
|326622 - |||| 15 settembre 2002|| NEAT
|-
|326623 - |||| 12 settembre 2002|| NEAT
|-
|326624 - |||| 14 settembre 2002|| NEAT
|-
|326625 - |||| 15 settembre 2002|| Spacewatch
|-
|326626 - |||| 15 settembre 2002|| NEAT
|-
|326627 - |||| 14 settembre 2002|| NEAT
|-
|326628 - |||| 14 settembre 2002|| NEAT
|-
|326629 - |||| 15 settembre 2002|| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|326630 - |||| 13 settembre 2002|| NEAT
|-
|326631 - |||| 3 settembre 2002|| NEAT
|-
|326632 - |||| 25 marzo 2006|| Spacewatch
|-
|326633 - |||| 27 settembre 2002|| NEAT
|-
|326634 - |||| 27 settembre 2002|| NEAT
|-
|326635 - |||| 26 settembre 2002|| NEAT
|-
|326636 - |||| 27 settembre 2002|| LINEAR
|-
|326637 - |||| 27 settembre 2002|| LINEAR
|-
|326638 - |||| 28 settembre 2002|| NEAT
|-
|326639 - |||| 29 settembre 2002|| NEAT
|-
|326640 - |||| 28 settembre 2002|| NEAT
|-
|326641 - |||| 28 settembre 2002|| NEAT
|-
|326642 - |||| 29 settembre 2002|| NEAT
|-
|326643 - |||| 30 settembre 2002|| LINEAR
|-
|326644 - |||| 30 settembre 2002|| LINEAR
|-
|326645 - |||| 30 settembre 2002|| LINEAR
|-
|326646 - |||| 1 ottobre 2002|| NEAT
|-
|326647 - |||| 2 ottobre 2002|| LINEAR
|-
|326648 - |||| 2 ottobre 2002|| LINEAR
|-
|326649 - |||| 2 ottobre 2002|| NEAT
|-
|326650 - |||| 3 ottobre 2002|| NEAT
|-
|326651 - |||| 3 ottobre 2002|| LINEAR
|-
|326652 - |||| 4 OTTOBRE 2002|| LINEAR
|-
|326653 - |||| 4 OTTOBRE 2002|| LINEAR
|-
|326654 - |||| 4 OTTOBRE 2002|| NEAT
|-
|326655 - |||| 5 ottobre 2002|| NEAT
|-
|326656 - |||| 4 OTTOBRE 2002|| LINEAR
|-
|326657 - |||| 4 OTTOBRE 2002|| LINEAR
|-
|326658 - |||| 6 ottobre 2002|| LINEAR
|-
|326659 - |||| 8 ottobre 2002|| LONEOS
|-
|326660 - |||| 6 ottobre 2002|| LINEAR
|-
|326661 - |||| 8 ottobre 2002|| LONEOS
|-
|326662 - |||| 15 ottobre 2002|| NEAT
|-
|326663 - |||| 5 ottobre 2002|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326664 - |||| 5 ottobre 2002|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326665 - |||| 6 ottobre 2002|| NEAT
|-
|326666 - |||| 28 ottobre 2002|| Spacewatch
|-
|326667 - |||| 29 ottobre 2002|| NEAT
|-
|326668 - |||| 28 ottobre 2002|| NEAT
|-
|326669 - |||| 26 ottobre 2002|| NEAT
|-
|326670 - |||| 31 ottobre 2002|| NEAT
|-
|326671 - |||| 31 ottobre 2002|| LINEAR
|-
|326672 - |||| 30 ottobre 2002|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326673 - |||| 1 novembre 2002|| LINEAR
|-
|326674 - |||| 4 novembre 2002|| LONEOS
|-
|326675 - |||| 12 novembre 2002|| LINEAR
|-
|326676 - |||| 11 novembre 2002|| LONEOS
|-
|326677 - |||| 11 novembre 2002|| LINEAR
|-
|326678 - |||| 12 novembre 2002|| NEAT
|-
|326679 - |||| 14 novembre 2002|| LINEAR
|-
|326680 - |||| 6 novembre 2002|| LINEAR
|-
|326681 - |||| 13 novembre 2002|| NEAT
|-
|326682 - |||| 14 novembre 2002|| NEAT
|-
|326683 - |||| 18 novembre 2002|| NEAT
|-
|326684 - |||| 2 dicembre 2002|| LINEAR
|-
|326685 - |||| 7 dicembre 2002|| Yeung, W. K. Y.
|-
|326686 - |||| 1 dicembre 2002|| LINEAR
|-
|326687 - |||| 10 dicembre 2002|| LINEAR
|-
|326688 - |||| 11 dicembre 2002|| LINEAR
|-
|326689 - |||| 11 dicembre 2002|| LINEAR
|-
|326690 - |||| 5 dicembre 2002|| LINEAR
|-
|326691 - |||| 11 dicembre 2002|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326692 - |||| 31 dicembre 2002|| LINEAR
|-
|326693 - |||| 1 Gennaio 2003|| LINEAR
|-
|326694 - |||| 5 gennaio 2003|| LINEAR
|-
|326695 - |||| 4 gennaio 2003|| LINEAR
|-
|326696 - |||| 5 gennaio 2003|| LINEAR
|-
|326697 - |||| 5 gennaio 2003|| LINEAR
|-
|326698 - |||| 10 gennaio 2003|| LINEAR
|-
|326699 - |||| 25 gennaio 2003|| NEAT
|-
|326700 - |||| 25 gennaio 2003|| LONEOS
|-
|}

326701-326800 

|-
|326701 - |||| 25 gennaio 2003|| Spacewatch
|-
|326702 - |||| 26 Gennaio 2003|| NEAT
|-
|326703 - |||| 27 Gennaio 2003|| LINEAR
|-
|326704 - |||| 28 gennaio 2003|| LINEAR
|-
|326705 - |||| 30 Gennaio 2003|| LONEOS
|-
|326706 - |||| 29 gennaio 2003|| NEAT
|-
|326707 - |||| 29 gennaio 2003|| NEAT
|-
|326708 - |||| 30 Gennaio 2003|| LONEOS
|-
|326709 - |||| 31 gennaio 2003|| LINEAR
|-
|326710 - |||| 26 Gennaio 2003|| NEAT
|-
|326711 - |||| 3 febbraio 2003|| LONEOS
|-
|326712 - |||| 4 febbraio 2003|| LINEAR
|-
|326713 - |||| 8 febbraio 2003|| LINEAR
|-
|326714 - |||| 23 febbraio 2003|| CINEOS
|-
|326715 - |||| 6 marzo 2003|| LONEOS
|-
|326716 - |||| 7 marzo 2003|| LINEAR
|-
|326717 - |||| 7 marzo 2003|| LINEAR
|-
|326718 - |||| 6 marzo 2003|| NEAT
|-
|326719 - |||| 7 marzo 2003|| LONEOS
|-
|326720 - |||| 14 gennaio 2003|| NEAT
|-
|326721 - |||| 14 marzo 2003|| NEAT
|-
|326722 - |||| 24 marzo 2003|| NEAT
|-
|326723 - |||| 26 marzo 2003|| NEAT
|-
|326724 - |||| 27 marzo 2003|| NEAT
|-
|326725 - |||| 29 marzo 2003|| LONEOS
|-
|326726 - |||| 23 marzo 2003|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326727 - |||| 3 aprile 2003|| NEAT
|-
|326728 - |||| 7 aprile 2003|| NEAT
|-
|326729 - |||| 9 APRILE 2003|| NEAT
|-
|326730 - |||| 9 APRILE 2003|| Spacewatch
|-
|326731 - |||| 4 aprile 2003|| LONEOS
|-
|326732 - |||| 25 aprile 2003|| LONEOS
|-
|326733 - |||| 26 aprile 2003|| Needville
|-
|326734 - |||| 1 maggio 2003|| Spacewatch
|-
|326735 - |||| 8 maggio 2003|| NEAT
|-
|326736 - |||| 22 maggio 2003|| Spacewatch
|-
|326737 - |||| 22 maggio 2003|| Spacewatch
|-
|326738 - |||| 1 agosto 2003|| NEAT
|-
|326739 - |||| 20 agosto 2003|| NEAT
|-
|326740 - |||| 22 agosto 2003|| LINEAR
|-
|326741 - |||| 22 agosto 2003|| NEAT
|-
|326742 - |||| 26 agosto 2003|| LINEAR
|-
|326743 - |||| 23 agosto 2003|| NEAT
|-
|326744 - |||| 24 agosto 2003|| LINEAR
|-
|326745 - |||| 24 agosto 2003|| Buie, M. W.
|-
|326746 - |||| 1 settembre 2003|| LINEAR
|-
|326747 - |||| 14 settembre 2003|| NEAT
|-
|326748 - |||| 14 settembre 2003|| NEAT
|-
|326749 - |||| 15 settembre 2003|| LONEOS
|-
|326750 - |||| 15 settembre 2003|| NEAT
|-
|326751 - |||| 16 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326752 - |||| 18 settembre 2003|| NEAT
|-
|326753 - |||| 16 settembre 2003|| NEAT
|-
|326754 - |||| 17 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326755 - |||| 17 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326756 - |||| 19 settembre 2003|| CINEOS
|-
|326757 - |||| 17 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326758 - |||| 18 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326759 - |||| 16 settembre 2003|| NEAT
|-
|326760 - |||| 17 settembre 2003|| LINEAR
|-
|326761 - |||| 18 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326762 - |||| 21 settembre 2003|| LONEOS
|-
|326763 - |||| 18 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326764 - |||| 20 settembre 2003|| CINEOS
|-
|326765 - |||| 20 settembre 2003|| LONEOS
|-
|326766 - |||| 20 settembre 2003|| LONEOS
|-
|326767 - |||| 18 settembre 2003|| NEAT
|-
|326768 - |||| 20 settembre 2003|| LINEAR
|-
|326769 - |||| 19 settembre 2003|| NEAT
|-
|326770 - |||| 20 settembre 2003|| LINEAR
|-
|326771 - |||| 20 settembre 2003|| NEAT
|-
|326772 - |||| 20 settembre 2003|| NEAT
|-
|326773 - |||| 21 settembre 2003|| LONEOS
|-
|326774 - |||| 22 settembre 2003|| LONEOS
|-
|326775 - |||| 25 settembre 2003|| Kusnirak, P.
|-
|326776 - |||| 29 settembre 2003|| Yeung, W. K. Y.
|-
|326777 - |||| 30 settembre 2003|| LINEAR
|-
|326778 - |||| 28 settembre 2003|| Yeung, W. K. Y.
|-
|326779 - |||| 30 settembre 2003|| Healy, D.
|-
|326780 - |||| 26 settembre 2003|| LINEAR
|-
|326781 - |||| 25 settembre 2003|| NEAT
|-
|326782 - |||| 25 settembre 2003|| NEAT
|-
|326783 - |||| 27 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326784 - |||| 18 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326785 - |||| 20 settembre 2003|| Bickel, W.
|-
|326786 - |||| 17 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326787 - |||| 19 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326788 - |||| 20 settembre 2003|| LINEAR
|-
|326789 - |||| 30 settembre 2003|| LINEAR
|-
|326790 - |||| 28 settembre 2003|| LINEAR
|-
|326791 - |||| 25 settembre 2003|| NEAT
|-
|326792 - |||| 18 settembre 2003|| NEAT
|-
|326793 - |||| 28 settembre 2003|| LINEAR
|-
|326794 - |||| 29 settembre 2003|| LONEOS
|-
|326795 - |||| 29 settembre 2003|| LONEOS
|-
|326796 - |||| 17 settembre 2003|| NEAT
|-
|326797 - |||| 17 settembre 2003|| NEAT
|-
|326798 - |||| 18 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326799 - |||| 18 settembre 2003|| LINEAR
|-
|326800 - |||| 18 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|}

326801-326900 

|-
|326801 - |||| 30 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326802 - |||| 27 settembre 2003|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326803 - |||| 28 settembre 2003|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326804 - |||| 26 settembre 2003|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326805 - |||| 26 settembre 2003|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326806 - |||| 18 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326807 - |||| 26 settembre 2003|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326808 - |||| 26 settembre 2003|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326809 - |||| 28 settembre 2003|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326810 - |||| 28 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326811 - |||| 16 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326812 - |||| 4 ottobre 2003|| McClusky, J. V.
|-
|326813 - |||| 2 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326814 - |||| 13 ottobre 2003|| Healy, D.
|-
|326815 - |||| 15 ottobre 2003|| NEAT
|-
|326816 - |||| 1 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326817 - |||| 1 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326818 - |||| 2 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326819 - |||| 3 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326820 - |||| 3 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326821 - |||| 4 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326822 - |||| 5 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326823 - |||| 5 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326824 - |||| 5 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326825 - |||| 15 ottobre 2003|| NEAT
|-
|326826 - |||| 16 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326827 - |||| 18 ottobre 2003|| Healy, D.
|-
|326828 - |||| 23 ottobre 2003|| LINEAR
|-
|326829 - |||| 25 ottobre 2003|| Tucker, R. A.
|-
|326830 - |||| 16 ottobre 2003|| Tucker, R. A.
|-
|326831 - |||| 24 ottobre 2003|| LINEAR
|-
|326832 - |||| 21 ottobre 2003|| Tucker, R. A.
|-
|326833 - |||| 16 ottobre 2003|| LONEOS
|-
|326834 - |||| 18 ottobre 2003|| NEAT
|-
|326835 - |||| 16 ottobre 2003|| NEAT
|-
|326836 - |||| 18 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326837 - |||| 17 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326838 - |||| 17 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326839 - |||| 17 ottobre 2003|| Tucker, R. A.
|-
|326840 - |||| 20 ottobre 2003|| LINEAR
|-
|326841 - |||| 20 ottobre 2003|| LINEAR
|-
|326842 - |||| 20 ottobre 2003|| LINEAR
|-
|326843 - |||| 20 ottobre 2003|| LINEAR
|-
|326844 - |||| 21 ottobre 2003|| LINEAR
|-
|326845 - |||| 5 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326846 - |||| 18 ottobre 2003|| NEAT
|-
|326847 - |||| 21 ottobre 2003|| LINEAR
|-
|326848 - |||| 18 ottobre 2003|| LONEOS
|-
|326849 - |||| 20 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326850 - |||| 20 ottobre 2003|| LINEAR
|-
|326851 - |||| 22 Ottobre, 2003|| LINEAR
|-
|326852 - |||| 21 ottobre 2003|| LONEOS
|-
|326853 - |||| 21 ottobre 2003|| NEAT
|-
|326854 - |||| 22 Ottobre, 2003|| Spacewatch
|-
|326855 - |||| 22 Ottobre, 2003|| LINEAR
|-
|326856 - |||| 22 Ottobre, 2003|| LINEAR
|-
|326857 - |||| 24 ottobre 2003|| LINEAR
|-
|326858 - |||| 21 ottobre 2003|| LINEAR
|-
|326859 - |||| 21 ottobre 2003|| LINEAR
|-
|326860 - |||| 22 Ottobre, 2003|| LINEAR
|-
|326861 - |||| 22 Ottobre, 2003|| Spacewatch
|-
|326862 - |||| 23 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326863 - |||| 22 Ottobre, 2003|| Spacewatch
|-
|326864 - |||| 22 Ottobre, 2003|| Spacewatch
|-
|326865 - |||| 23 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326866 - |||| 24 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326867 - |||| 24 ottobre 2003|| LINEAR
|-
|326868 - |||| 25 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326869 - |||| 25 ottobre 2003|| LINEAR
|-
|326870 - |||| 17 ottobre 2003|| NEAT
|-
|326871 - |||| 21 ottobre 2003|| LONEOS
|-
|326872 - |||| 2 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326873 - |||| 17 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326874 - |||| 24 ottobre 2003|| Buie, M. W.
|-
|326875 - |||| 18 ottobre 2003|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326876 - |||| 18 ottobre 2003|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326877 - |||| 18 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326878 - |||| 19 ottobre 2003|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326879 - |||| 28 settembre 2003|| Spacewatch
|-
|326880 - |||| 20 ottobre 2003|| Spacewatch
|-
|326881 - |||| 22 Ottobre, 2003|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326882 - |||| 22 Ottobre, 2003|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326883 - |||| 22 Ottobre, 2003|| Spacewatch
|-
|326884 - |||| 22 Ottobre, 2003|| Sloan Digital Sky Survey
|-
|326885 - |||| 2 novembre 2003|| LINEAR
|-
|326886 - |||| 16 novembre 2003|| Spacewatch
|-
|326887 - |||| 18 novembre 2003|| Spacewatch
|-
|326888 - |||| 29 ottobre 2003|| LINEAR
|-
|326889 - |||| 16 novembre 2003|| Spacewatch
|-
|326890 - |||| 18 novembre 2003|| NEAT
|-
|326891 - |||| 19 novembre 2003|| LINEAR
|-
|326892 - |||| 18 novembre 2003|| Spacewatch
|-
|326893 - |||| 18 novembre 2003|| Spacewatch
|-
|326894 - |||| 20 novembre 2003|| NEAT
|-
|326895 - |||| 16 novembre 2003|| Spacewatch
|-
|326896 - |||| 19 novembre 2003|| NEAT
|-
|326897 - |||| 19 novembre 2003|| Spacewatch
|-
|326898 - |||| 20 novembre 2003|| LINEAR
|-
|326899 - |||| 20 novembre 2003|| LINEAR
|-
|326900 - |||| 18 novembre 2003|| Spacewatch
|-
|}

326901-327000 

|-
|326901 - |||| 20 novembre 2003|| LINEAR
|-
|326902 - |||| 16 novembre 2003|| CSS
|-
|326903 - |||| 19 novembre 2003|| LONEOS
|-
|326904 - |||| 20 novembre 2003|| LINEAR
|-
|326905 - |||| 20 novembre 2003|| LINEAR
|-
|326906 - |||| 23 novembre 2003|| LINEAR
|-
|326907 - |||| 24 novembre 2003|| LONEOS
|-
|326908 - |||| 30 novembre 2003|| Spacewatch
|-
|326909 - |||| 30 novembre 2003|| LINEAR
|-
|326910 - |||| 23 novembre 2003|| LONEOS
|-
|326911 - |||| 30 novembre 2003|| LINEAR
|-
|326912 - |||| 30 novembre 2003|| LINEAR
|-
|326913 - |||| 1 dicembre 2003|| LINEAR
|-
|326914 - |||| 14 dicembre 2003|| NEAT
|-
|326915 - |||| 28 dicembre 2003|| Spacewatch
|-
|326916 - |||| 19 dicembre 2003|| LINEAR
|-
|326917 - |||| 17 dicembre 2003|| Spacewatch
|-
|326918 - |||| 19 dicembre 2003|| NEAT
|-
|326919 - |||| 19 dicembre 2003|| LINEAR
|-
|326920 - |||| 18 dicembre 2003|| LINEAR
|-
|326921 - |||| 21 dicembre 2003|| LINEAR
|-
|326922 - |||| 28 dicembre 2003|| LINEAR
|-
|326923 - |||| 28 dicembre 2003|| LINEAR
|-
|326924 - |||| 17 dicembre 2003|| Spacewatch
|-
|326925 - |||| 17 gennaio 2004|| NEAT
|-
|326926 - |||| 18 gennaio 2004|| NEAT
|-
|326927 - |||| 18 gennaio 2004|| NEAT
|-
|326928 - |||| 21 gennaio 2004|| LINEAR
|-
|326929 - |||| 22 gennaio 2004|| LINEAR
|-
|326930 - |||| 24 gennaio 2004|| LINEAR
|-
|326931 - |||| 24 gennaio 2004|| LINEAR
|-
|326932 - |||| 24 gennaio 2004|| LINEAR
|-
|326933 - |||| 19 gennaio 2004|| Spacewatch
|-
|326934 - |||| 10 febbraio 2004|| NEAT
|-
|326935 - |||| 11 febbraio 2004|| NEAT
|-
|326936 - |||| 11 febbraio 2004|| NEAT
|-
|326937 - |||| 13 febbraio 2004|| Spacewatch
|-
|326938 - |||| 23 gennaio 2004|| LINEAR
|-
|326939 - |||| 11 febbraio 2004|| Spacewatch
|-
|326940 - |||| 11 febbraio 2004|| Spacewatch
|-
|326941 - |||| 12 febbraio 2004|| Spacewatch
|-
|326942 - |||| 12 febbraio 2004|| Spacewatch
|-
|326943 - |||| 17 febbraio 2004|| Spacewatch
|-
|326944 - |||| 17 febbraio 2004|| CSS
|-
|326945 - |||| 22 febbraio 2004|| Spacewatch
|-
|326946 - |||| 15 marzo 2004|| NEAT
|-
|326947 - |||| 15 marzo 2004|| Spacewatch
|-
|326948 - |||| 17 marzo 2004|| LINEAR
|-
|326949 - |||| 17 marzo 2004|| LINEAR
|-
|326950 - |||| 16 marzo 2004|| Spacewatch
|-
|326951 - |||| 23 marzo 2004|| LINEAR
|-
|326952 - |||| 19 marzo 2004|| LINEAR
|-
|326953 - |||| 20 marzo 2004|| LINEAR
|-
|326954 - |||| 22 marzo 2004|| LONEOS
|-
|326955 - |||| 12 aprile 2004|| LINEAR
|-
|326956 - |||| 12 aprile 2004|| LINEAR
|-
|326957 - |||| 12 aprile 2004|| Siding Spring Survey
|-
|326958 - |||| 12 aprile 2004|| Spacewatch
|-
|326959 - |||| 19 aprile 2004|| LINEAR
|-
|326960 - |||| 22 aprile 2004|| Yeung, W. K. Y.
|-
|326961 - |||| 25 aprile 2004|| Spacewatch
|-
|326962 - |||| 11 maggio 2004|| LINEAR
|-
|326963 - |||| 13 maggio 2004|| LINEAR
|-
|326964 - |||| 9 maggio 2004|| Spacewatch
|-
|326965 - |||| 13 maggio 2004|| Spacewatch
|-
|326966 - |||| 14 maggio 2004|| LINEAR
|-
|326967 - |||| 14 maggio 2004|| CSS
|-
|326968 - |||| 9 maggio 2004|| Spacewatch
|-
|326969 - |||| 12 maggio 2004|| LONEOS
|-
|326970 - |||| 15 maggio 2004|| LINEAR
|-
|326971 - |||| maggio 21, 2004|| Spacewatch
|-
|326972 - |||| 12 giu 2004|| LINEAR
|-
|326973 - |||| 11 giugno 2004|| LINEAR
|-
|326974 - |||| 14 giugno 2004|| LINEAR
|-
|326975 - |||| 17 giugno 2004|| Mayes, D.
|-
|326976 - |||| 20 giugno 2004|| Bickel, W.
|-
|326977 - |||| 9 luglio 2004|| LINEAR
|-
|326978 - |||| 10 Luglio 2004|| NEAT
|-
|326979 - |||| 11 Luglio 2004|| LINEAR
|-
|326980 - |||| 14 luglio 2004|| LINEAR
|-
|326981 - |||| 16 luglio 2004|| LINEAR
|-
|326982 - |||| 29 luglio 2004|| Siding Spring Survey
|-
|326983 - |||| 5 agosto 2004|| NEAT
|-
|326984 - |||| 6 agosto 2004|| NEAT
|-
|326985 - |||| 6 agosto 2004|| NEAT
|-
|326986 - |||| 9 agosto 2004|| LINEAR
|-
|326987 - |||| 9 agosto 2004|| LINEAR
|-
|326988 - |||| 9 agosto 2004|| LINEAR
|-
|326989 - |||| 9 agosto 2004|| LINEAR
|-
|326990 - |||| 9 agosto 2004|| LINEAR
|-
|326991 - |||| 9 agosto 2004|| LINEAR
|-
|326992 - |||| 11 agosto 2004|| LINEAR
|-
|326993 - |||| 11 agosto 2004|| LINEAR
|-
|326994 - |||| 12 agosto 2004|| LINEAR
|-
|326995 - |||| 13 agosto 2004|| NEAT
|-
|326996 - |||| 20 agosto 2004|| Siding Spring Survey
|-
|326997 - |||| 20 agosto 2004|| Spacewatch
|-
|326998 - |||| 20 agosto 2004|| CSS
|-
|326999 - |||| 25 agosto 2004|| Spacewatch
|-
|327000 - |||| 4 settembre 2004|| NEAT
|-
|}

Collegamenti esterni 
 

0326001